A 2018-as ConIFA labdarúgó-világbajnokság volt a harmadik ConIFA labdarúgó-világbajnokság, melyeken olyan (mikro)nemzetek, kisebbségek, hontalan népek vagy éppen a világ által el nem ismert államok harcoltak egymás ellen, akiknek tagfelvételi kérelmét a FIFA elutasította. A torna helyszínének Londont választották.

Rendezési jogok
2017 júniusában bejelentették, hogy a Barawai Labdarúgó-szövetséget választották a 2018-as ConIFA labdarúgó-világbajnokság házigazdájának. A CONIFA kritériumai szerint azonban a „házigazda” a CONIFA tagja, aki a verseny szervezőbizottságát vezeti, ám ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a házigazda országában kell játszani. Barawa Szomáliában található, de Barawát FA képviseli a szomáliai diaszpórát Angliában.

Végeredmény

Játékoskeretek

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Források
Facebook 
Hivatalos oldal

Labdarúgó-világbajnokságok
ConIFA világbajnokság